Paulina Gálvez – attrice cilena
 Paulina Gálvez – modella colombiana